Суперкубок Норвегії з футболу 2017  — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 29 березня 2017 року між чемпіоном та володарем кубка Норвегії клубом Русенборг та віце-чемпіоном Норвегії клубом Бранн.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2017
Норвегія